Наш Бахрейн (, Нашӣд ал-Бахраӣн ал-Уатани) е националният химн на Бахрейн. Приет е през 1971 година. Автор на текста е Мохамед Судки Аяш.

Бахрейн
Химн